Die Unionida, auch Süßwassermuscheln oder Naiaden genannt, sind eine Ordnung der Muscheln. Sie gehören zur Überordnung Palaeoheterodonta. Erste Vertreter kennt man aus dem Mittleren Devon. Die Unionida sind wahrscheinlich die Schwestergruppe der Trigoniida. Derzeit werden etwa 700 rezente Arten zu dieser Gruppe gestellt. Dazu kommt noch eine bisher unbekannte Zahl an fossilen Arten.

Charakteristik 
Die Ordnung Unionida umfasst im Wesentlichen die sog. „Süßwassermuscheln“. Allerdings sind auch noch andere Muschelgruppen ins Süßwasser vorgedrungen, sodass der Umkehrschluss, alle „Süßwassermuscheln“ gehören zu den Unionida nicht korrekt ist. Die Gehäuse sind in der Regel gleichklappig. Die Schale besteht aus einer dicken Lage Perlmutt, einer dünneren prismatischen Schicht, das von einer dicken Lage des organischen Periostrakums überlagert ist. Das Schloss ist heterodont, schizodont oder auch weitgehend reduziert. Das Ligament liegt meist extern. Fast alle Formen haben mehr oder weniger deutliche isomyare Schließmuskeln. Die Mantellinie ist integripalliat.

Systematik 
Die Klassifikation der Ordnung Unionida ist bisher noch nicht einheitlich. Während einige Malakologen noch eine Unterteilung in ein oder zwei Überfamilien (plus zwei ausschließlich fossile Gruppen) befürworten, listen andere lediglich die Familien auf. Die Phylogenie innerhalb der Ordnung Unionida ist derzeit noch sehr im Fluss.

 Überfamilie Unionoidea Rafinesque, 1820
 Familie Flussperlmuscheln (Margaritiferidae) Haas, 1940
 Familie Fluss- und Teichmuscheln (Unionidae) Fleming, 1828
 Überfamilie Etherioidea Deshayes, 1830
 Familie Etheriidae Deshayes 1830
 Familie Hyriidae Swainson, 1840
 Familie Mycetopodidae Gray, 1840
 Familie Iridinidae Swainson, 1840
 Überfamilie †Archanodontoidea Weir, 1969
 Familie †Archanodontidae Weir, 1969
 Überfamilie †Anthracosioidea Amalitsky, 1892
 Familie †Anthracosiidae Amalitsky, 1892
 Familie †Palaeomutelidae Weir in Vokes, 1967
 Familie †Prilukiellidae Starobogatov, 1970
 Familie †Nyassidae Hall, 1885
 Familie †Ferganconchidae Martinson, 1961
 Familie †Pseudocardiidae Martinson, 1961

Phylogenie 
Die Phylogenie der rezenten Gruppen der Unionida wurde vor kurzem von Graf & Cummings (2006) untersucht, die die größte Wahrscheinlichkeit für folgendes Kladogramm fanden:

Unionoidea und Etherioidea bilden wahrscheinlich Schwestergruppen. Innerhalb der Unionoidea bilden wiederum Unionidae und Margaritiferidae Schwestergruppen. Innerhalb der Etherioidea stehen sich Hyriidae und ein noch unbenanntes Taxon bestehend aus Etheriidae (Süßwasseraustern), Mycetopodidae und Iridinidae gegenüber.

Literatur 
 Michael Amler, Rudolf Fischer & Nicole Rogalla: Muscheln (Haeckel-Bücherei, Band 5). Enke Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-13-118391-8.
 Rüdiger Bieler & Paula M. Mikkelsen: Bivalvia. A look at the Branches. In: Zoological Journal of the Linnean Society, Bd. 148 (2006), S. 223–235, 
 Daniel L. Graf & Kevin S. Cummings: Palaeoheterodont diversity (Mollusca: Trigonioida + Unionoida). What we know and what we wish we knew about freshwater mussel evolution. In: Zoological Journal of the Linnean Society, Bd. 148 (2006), S. 343–394,

Anmerkung 

Muscheln
Bivalvia